Klassieke oudheid - tijdvak in de geschiedenis
 Klassieke periode (geschiedenis) - tijdvak in de Griekse geschiedenis, tussen 500 en 323 v.Chr.
 Klassieke periode (Amerika) - tijdvak in de geschiedenis van de Amerikaanse pre-Columbiaanse beschavingen, ±200-900 AD
 Classicisme (muziek) - stijlperiode in de klassieke muziek, tussen 1730 en 1820